Sekyra ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Michael Sekyra (1941–1998), österreichischer Manager
 Ivan Sekyra (1952–2012), tschechischer Gitarrist